Hraniční potok (dt. Grenzbach, Grenzwasser) ist der tschechische Name folgender Fließgewässer:

 Pöhlbach (Oberlauf), Nebenfluss der Zschopau in Sachsen und Tschechien
 Rehlingbach, Nebenfluss der Pfreimd, entspringt im Okres Tachov
 Wagenwasser, rechter Zufluss der Grasigen Moldau oder Řasnice bei Schnellenzipf, Gemeinde Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hraniční potok, linker Zufluss zur Jihlava (Fluss)
 Hraniční potok (früher Markhausener Bach), rechter Zufluss der Svatava zwischen Klingenthal und Kraslice